«Ecuador» () — сингл немецкой танцевальной группы Sash! при участии , вышедший 22 апреля 1997 года. Это третий сингл с дебютного альбома It's My Life - The Album. Композиция стала международным хитом, достигнув двадцатого места в более чем десяти странах мира.

Сингл «Keep On Moving», записанный голландской евродэнс-группой  совместно с певицей Michy (Мишель Лемменс) в 2005 году, содержит семпл «Ecuador».

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 
 sashworld.com

Песни по алфавиту
Песни 1997 года
Песни на английском языке
Синглы по алфавиту
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Канады
Композиции в стиле евродэнс